Flight of Fear (Kings Island) - een achtbaan in Kings Island
Flight of Fear (Kings Dominion) - een achtbaan in Kings Dominion